Guido Onor – ex calciatore italiano
 Muʿīn al-Dīn Onor al-Atābekī – condottiero e governante siriano
 Romolo Onor – agronomo italiano

Pagine correlate
 Onorio